Gaël Genevier – calciatore francese
 Léon Gaston Genevier – botanico e farmacista francese